Fata Morgana hace referencia a varios artículos:

Física
 Fata Morgana, espejismo o ilusión óptica.

Ficción
 Morgana, hechicera de los mitos artúricos, de donde proviene el nombre del efecto anterior.
 Fata Morgana (película), de Werner Herzog de 1969.
 Fata Morgana (película de 1965), de Vicente Aranda de 1965.